Глина може да се отнася за:
 Глина, вид геоложки минерал
 Глина (село), село в Румъния
 Глина (община), община в Румъния